Беас-де-Гуадикс () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гуадикс. Занимает площадь 16,24 км². Население — 396 человек (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Маркос и святая дева де ла Пас.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады